Das Damendoppel der French Open 1982 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Rosalyn Fairbank und Tanya Harford. Das Finale bestritten Martina Navratilova und Anne Smith gegen Rosie Casals und Wendy Turnbull, das Navrátilová und Smith in  Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1982